Cangshan kan syfta på:

Cangshan, Fuzhou – stadsdistrikt i Fuhian-provinsen
Cangshan, Linyi – härad i Shandong-provinsen
Cangshanbergen – bergskedja Yunnan-provinsen
Cangshan (socken i Kina)
Cangshan (köpinghuvudort i Kina, Fujian Sheng, lat 26,04, long 119,31)

WP:Projekt Kina